Antonin Guillermain
 Perrette Guillermain, dite Perrette Souplex, une actrice française  née le  à Paris, fille de Raymond Souplex ;
 Raymond Guillermain, dit Raymond Souplex, né le  à Paris et mort le  à Paris, un acteur, dialoguiste, scénariste et chansonnier français.